Uma rajada descendente é um vento de grande intensidade e junto ao solo que, a partir de determinado ponto, sopra de forma radial; isto é, em linha reta em todas as direções a partir do ponto de contacto com o terreno. Este fenómeno produz frequentemente ventos de grande periculosidade e pode ser confundido com um tornado. No entanto, enquanto num tornado os ventos de grande velocidade giram em volta de um ponto central e se deslocam para dentro e para cima, na rajada descendente movem-se unicamente em direção ao solo e depois para fora do ponto onde aterram.

Ver também
Borrasca branca
Lista de rajadas descendentes (microbursts) no Brasil

Fenômenos meteorológicos
Ventos